D909 (Cantal), een departementale weg in het Franse departement Cantal
 D909 (Haute-Loire), een departementale weg in het Franse departement Haute-Loire
 D909 (Hauts-de-Seine), een departementale weg in het Franse departement Hauts-de-Seine
 D909 (Oise), een departementale weg in het Franse departement Oise
 D909 (Puy-de-Dôme), een departementale weg in het Franse departement Puy-de-Dôme
 D909 (Val-d'Oise), een departementale weg in het Franse departement Val-d'Oise